Chromiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Chromiec, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Chromiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne.